Příjmení Pelcner pochází z germánského příjmení Pelzner, které bylo upraveno do češtiny. Pelzner bylo odvozeno z rakouského Pelzein. Bylo to příjmení tehdejší rakouské šlechty.

Četnost příjmení 

Příjmení Pelcner není velmi rozšířené. Zveřejnění četnosti všech příjmení živých osob s platným pobytem v ČR podle centrální evidence obyvatel ke dni 28.05.2007 ukázalo, že na území ČR žije 29 mužů s příjmením Pelcner a 28 žen s příjmením Pelcnerová. V roce 2006 to bylo 30 mužů a 29 žen.

Přesné údaje o četnosti příjmeních České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR .

Známí nositelé tohoto příjmení 
František Pelcner (* 04.09.1909) hrál fotbal za Čechii Karlín a později za AC Sparta Praha.
Reprezentoval Československo mezi lety 1931 a 1933
.

Česká příjmení